Paul Rudolph (1858–1935) – niemiecki fizyk
 Paul Rudolph (1918–1997) – amerykański architekt
 Paul Rudolph (ur. 1947) – kanadyjski gitarzysta